Marigny je název nebo součást názvu více obcí ve Francii::

 Marigny (Allier) – obec v departementu Allier
 Marigny (Jura) – obec v departementu Jura
 Marigny (Manche) – obec v departementu Manche
 Marigny (Marne) – obec v departementu Marne
 Marigny (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Marigny (Deux-Sèvres) – obec v departementu Deux-Sèvres
 Marigny-Brizay – obec v departementu Vienne
 Marigny-Chemereau – obec v departementu Vienne
 Marigny-en-Orxois – obec v departementu Aisne
 Marigny-le-Cahouët – obec v departementu Côte-d'Or
 Marigny-le-Châtel – obec v departementu Aube
 Marigny-l'Église – obec v departementu Nièvre
 Marigny-lès-Reullée – obec v departementu Côte-d'Or
 Marigny-les-Usages – obec v departementu Loiret
 Marigny-Marmande – obec v departementu Indre-et-Loire
 Marigny-Saint-Marcel – obec v departementu Haute-Savoie
 Marigny-sur-Yonne – obec v departementu Nièvre
 La Cour-Marigny – obec v departementu Loiret

Externí odkazy